De 1000 meter vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2004 werd gereden in 	november 2003 in ijsstadion Thialf te Heerenveen. 

Er waren 21 deelneemsters, titelverdedigster was Marianne Timmer, zij prolongeerde haar titel.

Uitslag 
Uitslag

Vrouwen 01000 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 1000 meter vrouwen